Miejscowości w USA:
 Menomonie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Menomonie – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Menomonie (ang. Menomonie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn